Lithophane ornithopus är en fjärilsart som beskrevs av Carl Reutti 1898. Lithophane ornithopus ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
ornithopus